Тарасенко — украинская фамилия, образована от личного мужского имени Тарас.

Известные носители 
 
 Тарасенко, Алексей Тимофеевич (1929—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Тарасенко, Анатолий Фёдорович (род. 1941) — генерал-полковник авиации.
 
 
 
 
 
 Тарасенко, Виталий Иванович (род. 1961) — советский и украинский футболист и тренер.
 
 Тарасенко, Евгений Владимирович (род. 1983) — украинский футболист.
 Тарасенко, Егор Родионович (1917—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Тарасенко, Екатерина Николаевна (род. 1987) — украинская гребчиха (академическая гребля).
 
 
 Тарасенко, Максим Сергеевич (Брайн Мапс; род. 1999) — российский видеоблогер и летсплейщик.
 Тарасенко, Михаил Васильевич (род. 1947) — депутат Государственной Думы России.
 Тарасенко, Наталия Ювенальевна (1911—2004) — советский гигиенист, член-корреспондент АМН СССР, лауреат Ленинской премии.
 
 Тарасенко, Олег Владимирович (род. 1990) — украинский футболист.
 
 Тарасенко, Роман Сергеевич (род. 1981) — российский киберспортсмен, игрок в Quake III, журналист.
 Тарасенко, Сергей Анатольевич (род. 1977) — российский учёный-физик, специалист в области физики полупроводников, член-корреспондент РАН (2022).
 Тарасенко, Станислав Васильевич (род. 1966) — российский спортсмен, прыгун в длину.
 Тарасенко, Тамара Андреевна (1939—1992) — педагог, литературовед, философ.
 Тарасенко, Тарас Петрович (род. 1980) — украинский адвокат, арбитражный управляющий. Народный депутат Украины IX созыва.
 Тарасенко, Феликс Петрович (также: Феликс Владимирович Голиков, 1932—2021) — советский и российский учёный в области системного анализа, доктор технических наук, заслуженный профессор ТГУ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1990).

Составные фамилии 
 Тарасенко-Отрешков, Наркиз Иванович (1805—1873) — русский литератор и экономист.

Примечания

См. также